«Викимедиа РУ» — некоммерческое партнёрство (НП) содействия распространению энциклопедических знаний, юридически самостоятельная организация, созданная для содействия на территории России развитию проектов, связанных с созданием и распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством.

Ведущий проект такого типа — свободная интернет-энциклопедия «Википедия», русскоязычный раздел которой является одним из основных объектов поддержки со стороны «Викимедиа РУ». Наряду с другими региональными организациями Викимедиа, «Викимедиа РУ» не имеет никакого контроля над сайтами Фонда Викимедиа и не несёт юридической ответственности за их содержание.

История создания 

Идея создать некоммерческую организацию, содействующую развитию интернет-энциклопедии «Википедия» на территории Российской Федерации, появилась ещё в 2005 году, но активная подготовка началась лишь осенью 2007 года. Согласно действующему законодательству, все члены некоммерческого партнёрства являются гражданами России.

24 мая 2008 года подготовленные учредительные документы получили одобрение Совета попечителей «Фонда Викимедиа» в качестве одной из региональных организаций Викимедиа (т. н. «отделений» или «») — именно эта дата считается в проектах «Викимедиа» датой основания российской организации. Детали отношений некоммерческого партнёрства с Фондом регулируются отдельно подписываемыми соглашениями.

21 ноября 2008 года НП «Викимедиа РУ» было внесено в реестр зарегистрированных некоммерческих организаций, что ознаменовало окончание юридической процедуры регистрации.

Деятельность 

Летом 2010 года НП «Викимедиа РУ» разработала и направила в Совет при Президенте РФ по развитию информационного общества в Российской Федерации и Государственную думу проект поправок и дополнений к четвёртой части Гражданского кодекса, регулирующей вопросы авторского права. Поправки были приняты и вступили в силу 1 октября 2014 года.

17 октября 2010 года в ГУВД Москвы поступило заявление на НП «Викимедиа РУ», связанное с размещёнными на серверах «Фонда Викимедиа» документами и файлами, по мнению заявителя, входящих в федеральный список экстремистских материалов и нарушающих 282 статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Директор НП «Викимедиа РУ» ответил на обвинение, указав, что материалы из федерального списка действительно содержатся в «Викитеке», но претензии следует отправлять в Wikimedia Foundation как в управляющую организацию, так как между НП и «Викитекой» нет юридической связи.

На резонансные события, связанные с Википедией, «Викимедиа РУ» реагирует пресс-релизами: 11 мая 2013 года выпущен пресс-релиз о миллионной статье; 25 августа 2015 года выпущен пресс-релиз о блокировке Википедии в России (в том числе по-английски); 17 февраля 2017 года — релиз о проекте «Виртуальный фронт» .

Направления деятельности 
 Представляет интересы участников русской версии интернет-энциклопедии «Википедия» и русскоязычных «братских проектов», участвует в официальных мероприятиях.
 Способствует развитию разделов Википедии на языках России, сотрудничает с группой «Викимедийцы Башкортостана» и другими юзер-группами Викимедиа в РФ.
 Организует вики-конференции, ежегодно проводимые в России, а также Вики-премии и вики-экспедиции. Проводятся регулярные собрания.
 Ведёт постоянную работу по выработке и внесению предложений по совершенствованию гражданского законодательства, связанного с авторскими правами, работает с библиотеками и другими профильными учреждениями.
 Проводит образовательную программу, есть отдельные программы сотрудничества с МГУ и ПетрГУ.

В мае 2021 года член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что по его мнению, организации не грозит присвоение статуса иноагента.

Российская Вики-конференция 

Ежегодно, с 2006 года, организует и проводит всероссийскую вики-конференцию.

Награды 

В офисе партнёрства хранятся знаки наград, присуждённых в России проектам Викимедиа (в первую очередь, Википедии):
 Девять «Премий Рунета» (2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019).
 Одна премия «Золотой сайт».
 Член «Викимедиа РУ» Фархад Фаткуллин в 2018 году получил звание «Викимедиец года».
 Конкурс научных фотографий «Снимай науку», ежегодно организуемый «Викимедиа РУ» совместно с телеканалом «Наука», дважды (в 2017 и 2019 гг.) был удостоен премии «За верность науке» Министерства образования и науки.

Вики-премии 
Вики-премия — награда, вручаемая участникам проектов Викимедиа, внесшим наибольший вклад в их развитие, а также людям и организациям, за заметные достижения, соответствующие целям движения Викимедиа. С 2011 года премии вручаются ежегодно. Различные виды Вики-премий учреждаются некоммерческим партнёрством содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».

 Первое в истории русскоязычной Википедии вручение Вики-премий состоялось 15 января 2011 года в Москве в честь 10-летия Википедии. Наградами премии (почётной грамотой и памятным сувениром «Википедия-10» с вики-символикой) были отмечены 27 участников русскоязычного раздела «Википедии». С 2012 года вики-премии начали вручаться ежегодно по итогам прошедшего года.
 Вторая церемония вручения Вики-премий прошла 9 марта 2012 года в рамках Вики-конференции 2012 в Москве. С 2012 года в число лауреатов премии начали включаться не только участники проекта русскоязычной «Википедии», но и участники других проектов фонда Викимедиа. Всего были награждены 27 участников различных проектов.
 Третья церемония вручения Вики-премий состоялась 18 мая 2013 года на Вики-конференции 2013 и была совмещена с торжествами по поводу написания миллионной статьи в русской «Википедии». Всего награду получили 34 лауреата. Для церемонии награждения были изготовлены призы двух видов: «золотые» для авторов «статей года» и синие — для остальных лауреатов.
 Четвёртая церемония вручения Вики-премий состоялась 13-14 сентября 2014 года на Вики-конференции 2014. Премия и церемония вручения были разделены на две части: традиционные награды википедистам и премии «Свободные знания». Наградами вики-премий в различных номинациях было отмечено 32 участника.
 Пятая церемония вручения Вики-премий состоялась 4 апреля 2015 года в Москве. Наградами вики-премий в различных номинациях был отмечен 31 участник.
 Шестая церемония вручения Вики-премий состоялась 16 мая 2016 года в Москве. Наградами вики-премий в различных номинациях были отмечены 29 участников.
 Седьмая церемония вручения Вики-премий состоялась 23 апреля 2017 года в Москве. Наградами вики-премий в различных номинациях были отмечены 27 участников.
 Восьмая церемония вручения Вики-премий состоялась 22 сентября 2018 года на Вики-конференции 2018 в Санкт-Петербурге. Наградами вики-премий в различных номинациях были отмечены 28 участников.
 Девятая церемония вручения Вики-премий состоялась 26 мая 2019 года в Москве. Наградами вики-премий в различных номинациях были отмечены 36 участников.
 Десятая церемония вручения Вики-премий состоялась 16 февраля 2020 года в Москве. Наградами вики-премий в различных номинациях были отмечены 29 участников.
 Одиннадцатая церемония вручения Вики-премий состоялась 25 сентября 2021 года на Вики-конференции 2021 в Москве. Наградами вики-премий в различных номинациях были отмечены 38 участников.
 Двенадцатая церемония вручения Вики-премий состоялась 24 сентября 2022 года на Вики-конференции 2022 в Санкт-Петербурге. Наградами вики-премий в различных номинациях были отмечены 34 участника.

В течение ряда лет (2015—2021) в роли ведущего на церемониях вручения Вики-премий выступал журналист Александр Плющев.

Премия «Свободные знания» 

Премия «Свободные знания» присуждается лицам, проектам и организациям, которые, не являясь участниками движения «Викимедиа», содействуют достижению его основной цели — распространению свободных знаний. Определение лауреатов премии «Свободные знания» проходит в два этапа. Сначала вики-сообщество выдвигает кандидатов и проводит голосование, по результатам которого формируется шорт-лист. Из этого списка члены «Викимедиа РУ» отбирают 3-4 лауреатов, с учетом представленных аргументов. Победители объявляются непосредственно на церемонии. Вики-премия «Свободные знания» вручается ежегодно, начиная с 2014 года.
 Вручение первых четырёх премий «Свободные знания» состоялась 13 сентября 2014 года в день открытия Вики-конференции 2014.
 Второе вручение (три премии) состоялась 4 апреля 2015 года в Москве.
 Третье вручение (три премии) состоялась 16 мая 2016 года в Москве.
 Четвёртое вручение (три премии) состоялась 23 апреля 2017 года в Москве.
 Пятое вручение (три премии) состоялась 22 сентября 2018 года на Вики-конференции 2018 в Санкт-Петербурге.
 Шестое вручение (три премии) состоялось 26 мая 2019 года в Москве.
 Седьмое вручение (три премии) состоялась 16 февраля 2020 года в Москве.
 Восьмое вручение (четыре премии) состоялась 25 сентября 2021 года на Вики-конференции 2021 в Москве.
 Девятое вручение (три премии) состоялась 24 сентября 2022 года на Вики-конференции 2022 в Санкт-Петербурге.

Финансы 
 Финансовые отчёты Некоммерческого партнёрства с 2010 года.
 В 2017 году НП «Викимедиа РУ» получило два крупных пожертвования: от «Яндекса» на общую деятельность и специализированный грант от государства на библиотечный проект.
 В 2019 году НП «Викимедиа РУ» получила на свой проект 8,4 миллиона рублей из Фонда президентских грантов. В обосновании заявки сказано, что деньги должны помочь научить и замотивировать студентов создавать страницы в «Википедии».
 В 2021 году НП «Викимедиа РУ» получила на свой проект 5,2 миллиона рублей из Фонда президентских грантов. Цель — обеспечить студентов российских вузов знаниями, умениями и навыками обращения с различными источниками информации через обучение их созданию и редактированию статей в Википедии.

Члены 
 Медейко, Владимир Владимирович — один из основателей, директор
 Козловский, Станислав Александрович — один из основателей, исполнительный директор
 Фаткуллин, Фархад Наилевич
 Багдасарова, София Андреевна
 Соловьёв, Владимир Анатольевич (2013—2019)

См. также 

 Фонд Викимедиа
 Викимедиа Украина
 WikiBilim
 Серия конкурсов «#Узнай Россию» (с 2013)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт НП «Викимедиа РУ».
  У Википедии появилось представительство в России, Би-Би-Си Russian, 03.12.2008.
 «Как и зачем необходимо Вики-сообщество в России»
 

Рунет
Некоммерческие партнёрства России
Викимедиа
Викимедиа РУ